Этот список показывает иранские воздушные победы в ходе ирано-иракской войны. Подтвержденные победы полужирные и вероятные победы курсивы.

Примечания 

Лётчики Ирана
Авиация ирано-иракской войны
Списки военных
Списки:Война